Stalin steht für:

 Stalin (1992), US-amerikanischer Spielfilm von Ivan Passer
 Stalin (2006), indischer Spielfilm von A. R. Murugadoss 
 Stalin (Fernsehserie), deutsch-russische Fernsehserie
 Stalin (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Stalin, früherer Name von Warna, Stadt in Bulgarien
 Berg Stalin, früherer Name von Musala, Berg in Bulgarien
 Pik Stalin, früherer Name von Pik Ismoil Somoni, Berg in Tadschikistan
 Iosif Stalin, sowjetisches Passagierschiff bzw. Truppentransporter

Stalin bzw. Stalina ist der Familienname folgender Personen:
 Black Stalin (1941–2022), trinidadischer Sänger und Songwriter
 Josef Stalin (1878–1953), sowjetischer Politiker, Diktator von 1927 bis 1953
 M. K. Stalin (* 1953), indischer Politiker
 Swetlana Iossifowna Stalina, Ehename Swetlana Iossifowna Allilujewa (1926–2011), sowjetische Lehrerin, Tochter von Josef Stalin
 Wassili Iossifowitsch Stalin (1921–1962), sowjetischer General, Sohn von Josef Stalin

Siehe auch:
 Stalinorgel